Deux comtés des États-Unis portent le nom de comté de Ward () :
 comté de Ward, situé dans l'État du Dakota du Nord ;
 comté de Ward, situé dans l'État du Texas.

Voir aussi